Шайба (деталь) — деталь дискової форми, що підкладається під гайку чи головку болта (гвинта)
 Хокейна шайба — спортивний атрибут циліндричної форми для гри в хокей